Чурилово — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Забельской волости.

География 
Деревня расположена в 45 км к северо-востоку от районного центра города Пустошка и в 20 км к северу от волостного центра деревни Забелье.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 172 жителя.

История 
С 1995 до 2005 года деревня была административным центром ныне упразднённой Бессоновской волости.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района